Ferrocarriles Andaluces (FCA), später in Ferrocarriles de la Junta de Andalucía umbenannt, war ein 2003 gegründetes, der autonomen Gemeinschaft Andalusien gehörendes, öffentlich-rechtliches Unternehmen. Hauptaufgabe war die Förderung des öffentlichen Personenverkehrs in Andalusien insbesondere durch Bau und Betrieb neuer Eisenbahnstrecken sowie Reaktivierung stillgelegter Strecken. Zur Kostensenkung erfolgte zum 27. Juli 2010 die Umwandlung in die Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, wobei zeitgleich auch Aufgaben und Personal der 1991 als Sogefinsa gegründeten und ebenfalls im Infrastrukturbereich tätigen, staatlichen Aktiengesellschaft Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) übernommen wurden.

Zu den Projekten im Schienenverkehrsbereich zählen:
 Eje ferroviario transversal de Andalucía (West-Ost-Querverbindung Huelva – Sevilla – Antequera – Granada – Almería)
 Costa del Sol–Korridor
 West: Ausbau der bestehenden Nahverkehrsstrecke Málaga–Fuengirola und Verlängerung bis Algeciras
 Ost: Erweiterung der Stadtbahn Málaga durch Reaktivierung stillgelegter Schmalspur-Strecken
 Stadt-/U-Bahnen in den Städten Sevilla, Malaga, Jaén, Jerez und Granada sowie in der Bucht von Cádiz

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (Spanien)
Verkehr (Andalusien)
Unternehmen (Andalusien)
Öffentliches Unternehmen
Organisation (Sevilla)
Gegründet 2003